

Geografia 
 Francia
 Dombasle-en-Argonne – comune nella regione del Grande Est
 Dombasle-en-Xaintois – comune nella regione del Grande Est
 Dombasle-devant-Darney – comune nella regione del Grande Est
 Dombasle-sur-Meurthe – comune nella regione del Grande Est

Persone 
 Arielle Dombasle – attrice, regista e cantante statunitense di origini francesi